La Coppa del Re 2008  è la 72ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2007-2008
Supercoppa spagnola 2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria